Дворище — деревня в Себежском районе Псковской области России. 

Входит в состав сельского поселения Себежское.

География 
Находится на юго-западе региона, в центральной части района, в лесной местности у озера Вятитерьво, на территории национального парка «Себежский».

Уличная сеть не развита.

История 
В 1802—1924 годах земли поселения входили в Себежский уезд Витебской губернии.

В 1941—1944 гг. деревня находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

С января 1995 до июля 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Глембочинской волости. В 2010 году деревня Дворище после объединения пяти волостей (Глембочинской, Долосчанской, Дубровской, Лавровской и Томсинской) вошла в образованное муниципальное образование «Себежское», после чего в его составе оказались две деревни с названием Дворище.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 % от общей численности в 59 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочным дорогам.

Примечания 

Населённые пункты Себежского района